Het seizoen 1997/98 van de Belgische Tweede klasse ging van start in augustus 1998 en de reguliere competitie eindigde in mei 1998.  KV Oostende werd kampioen. KV Kortrijk promoveerde via de eindronde.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse voor de start van het seizoen:
 KV Mechelen
 Cercle Brugge

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Vigor Wuitens Hamme (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Dessel Sport (kampioen in Derde Klasse B)
 K. Sint-Niklase SK Excelsior (winnaar eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse op het eind van het seizoen:
 KV Oostende (kampioen)
 KV Kortrijk (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Tielen
 K. Beerschot VAC

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Eindronde voor promotie

Degradatie-eindronde
Het team dat 16de eindigde, KFC Vigor Wuitens Hamme, speelde een eindronde met een aantal derdeklassers en ging daar van start in de tweede ronde van die eindronde.

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2